Rouville puede referirse a: 

 Rouville, municipio regional de condado quebequés situado en Montérégie Este.
 Rouville, comuna francesa situada en Oise.
 Rouville, comuna francesa situada en Sena Marítimo.